Тирас:

 Фирас (Тирас) — седьмой и самый младший сын Иафета, внук Ноя.
 Тирас — древнегреческое и латинское название Днестра
 Тирас — горный хребет в Намибии
 «Тилигул-Тирас» — футбольный клуб из Тирасполя (в 1990 году — «Тирас»).
 «Тирас-2500» — футбольный клуб из Белгорода-Днестровского Одесской области.